Savigny er et efternavn, der henviser til:

 Friedrich Karl von Savigny, tysk retskynsdig
 Karl Friedrich von Savigny, preussisk diplomat
 Marie Jules César Savigny, fransk zoolog

Efternavne